Mayday (МФА ) — ежегодный музыкальный фестиваль (техно-рейв), проводящийся в Санкт-Петербурге и Минске. Первый фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году.
Организаторы в России (с 2010 года) — I-Motion GmbH (Мюльхайм-Керлих) и «Радио Рекорд» (Санкт-Петербург) через свою event-компанию «Росдэнс».
В Минске фестиваль проводится с 2011 года на Минск-Арене. Организатором является промогруппа Jetsounds (Белоруссия).

История 
Фестиваль Mayday был впервые проведён в Берлине в 1991 году. В 2000 году формат проведения фестиваля был впервые экспортирован за пределы Германии — в Польшу, где Mayday проводится ежегодно в Катовице. 9 мая 2002 года в Санкт-Петербурге состоялся первый в России Mayday, который посетили около 10 000 человек. В 2008 году произошёл ряд изменений, связанных с организаторами и местом проведения фестиваля. В 2010 году Mayday был впервые проведён в Москве.

Особенности 
Российский Mayday отличается представительным составом техно-диджеев и музыкантов, качественным звуком и визуальными эффектами.

Примечания

Ссылки 
 Mayday. Апрельская маёвка на танцполе — Nightparty.ru, 14.04.2010.
 Традиционный MayDay в «Юбилейном» — Фонтанка.ру, 08.05.2004.
 Отчёт о посещении фестиваля в Дортмунде в 2011 году — Electronic Dance Music News, 07.05.2011.
 Немецкий организатор MAYDAY: Фестиваль в Беларуси будет фантастическим  — tut.by, 18.04.2011.

Музыкальные фестивали по алфавиту
Фестивали электронной музыки
Музыкальные фестивали Санкт-Петербурга
Музыкальные фестивали Белоруссии
Фестивали Минска
Фестивали, появившиеся в 2002 году